Ноан-ан-Грасе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Грасе. Округ коммуны — Вьерзон.

Код INSEE коммуны — 18167.

Коммуна расположена приблизительно в 195 км к югу от Парижа, в 85 км южнее Орлеана, в 39 км к западу от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 317 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 185 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 125 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 125 активных работали 118 человек (64 мужчины и 54 женщины), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 60 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 34 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XII век). Исторический памятник с 1921 года
 Дом Зюльма Карро
 Замок Шен (XVIII год)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер